Antagonist kan syfta på:

 Antagonist (narratologi) – en motståndare till ett verks huvudperson
 Antagonist (farmakologi) – antagonister bland läkemedel
 Antagonist (fysiologi) – en motverkande muskel eller muskelgrupp

Se även
 Antagonistmetoden – en träningsmetod som kan användas vid styrketräning